St Albans Saints Soccer Club est un club de football semi-professsionnel australien basé à St Albans, Victoria. Fondé par des Australiens croates locaux sous le nom de Dinamo, le club participe régulièrement au .

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du club

Club de football en Australie
Club de football fondé en 1954